Le terme inspiration peut désigner :
 L'inspiration est l'une des phases de la respiration consistant à absorber l'air riche en dioxygène, à l'opposé de l'expiration.
 L'inspiration désigne une affluence d'idées stimulant l'imagination et la créativité.
 L'inspiration biblique.

Oeuvres 
 Inspiration, un album de Yngwie Malmsteen ;
 Inspiration, un film muet de 1915, le premier film américain non pornographique à montrer une femme nue.

Création artistique
Respiration
Esthétique